Primo Canale – denominazione alternativa di Rai 1
Primocanale – emittente televisiva locale